Den republiky může znamenat:

 Den republiky (Jugoslávie) – jeden z hlavních svátků v socialistické Jugoslávii,
 Den republiky (Turecko) – státní svátek v Turecku.

Externí odkazy